Arnhofen ist der Ortsname von

 Arnhofen (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Arnhofen (Aindling), Ortsteil des Marktes Aindling, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Arnhofen (Inchenhofen), Ortsteil der Gemeinde Inchenhofen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Arnhofen (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern